L'USS Callaghan peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et coulé en 1945 ;
 l', un destroyer de missiles guidés de classe Kidd lancé en 1979 et démoli en 1998.

Callaghan